Пуэбла-де-Гусман () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 337 км². Население — 3114 человек (на 2010 год). Расстояние — 63 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева де ла Каридад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Puebla de Guzmán
 Puebla de Guzmán

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы